Joseph Murray (1919-2012, est un chirurgien américain et Prix Nobel de médecine.
 Joseph Murray (1974-), est un chanteur néo-zélandais.

Voir aussi 
 Joseph Murray de Melgum (1718-1802), est un militaire des Pays-Bas au service de la Maison d’Autriche.
 Joseph Murray Ince (1806–1859), est un peintre gallois.